język mambai (austronezyjski)